Coristanco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Coristanco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Coristanco är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Coristanco. Runt Coristanco är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Carballo,  km öster om Coristanco. I omgivningarna runt Coristanco växer i huvudsak blandskog. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Galicien